

Vječna ljestvica 
Nakon EP 2013. godine.

Država više ne postoji.

Vidi 
europska prvenstva u košarci
svjetska prvenstva u košarci za žene